A 2018-as wimbledoni teniszbajnokság női egyéni tornájának selejtezőjében 96 játékos vehetett részt a három fordulós megmérettetésen a főtábla első fordulójába jutást jelentő 12 helyért. A versenyre a főverseny kezdete előtt, június 26–28 között került sor.

A selejtezőben a világranglistán elfoglalt helye alapján Stollár Fanny szerzett jogot az indulásra, de az 1. fordulóban három játszmában 5–7, 6–3, 6–4 arányban kikapott a korábban a világranglista 23. helyén is állt, végül a főtáblára is feljutott német Mona Bartheltől, és így búcsúzni kényszerült.

Kiemeltek

Továbbjutottak

Sorsolási tábla

Első csoport

Második csoport

Harmadik csoport

Negyedik csoport

Ötödik csoport

Hatodik csoport

Hetedik csoport

Nyolcadik csoport

Kilencedik csoport

Tizedik csoport

Tizenegyedik csoport

Tizenkettedik csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla 

N1S